Як () — парнокопытное млекопитающее из рода настоящих быков семейства полорогих.

Русское название животного происходит от  (g.yag), означающего «самец яка»; кроме того, в русском языке также используются слова сарлу́к, сарлы́к (производное от ), кута́с и выражения тибетский бык или хрюкающий бык (недовольный як хрюкает, что крупному рогатому скоту не свойственно). Родина яка — Тибет. Эксплуатируется в качестве вьючного и мясного животного. В районах разведения употребляется также молоко яка.

Распространение 
В Советском Союзе домашний як был завезён на Северный Кавказ, в частности в Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Дагестан, Чечено-Ингушетию и Северную Осетию.

На территории России яки встречаются, помимо зоопарков, в сельском хозяйстве в республиках Тува (около 10 тыс. голов в 2012 году), Бурятия и Алтай (единичные особи), в верховьях реки Кубань (река Уллу-Езень) — около 1 тыс. особей.

В других странах, помимо Тибета, одомашненные яки имеются в хозяйстве у кочевников в прилегающих горных районах Северной Индии, Непала, Бутана, Монголии, Китая, у жителей Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, занимающихся отгонным скотоводством, Афганистана, Пакистана, Ирана. Акклиматизация яка в Армении не принесла желаемых результатов.

Внешний вид 
Як — крупное животное с длинным туловищем, относительно короткими ногами, широкими, округлыми копытами и тяжёлой, низко посаженной головой. Высота в холке до 2 м, масса до 1000 кг. Длина тела матёрого самца до 4,25 м, из них 0,75 м приходится на хвост. Длина тела самки до 2,8 м, высота 1,6 м, масса 325—360 кг.

На холке у яка небольшой горб, отчего спина кажется покатой. Рога у обоих полов длинные, но не толстые, широко расставленные, от основания направлены в стороны, а затем загибаются вперед-вверх; длина их до 95 см, а расстояние между концами 90 см.

Як отличается длинной косматой шерстью, которая свисает с туловища и почти полностью закрывает ноги. Шерсть темно-бурая или серовато-чёрная всюду, кроме морды, где часто бывают белые отметины. От зимних холодов яка защищает густой свалявшийся подшерсток, который весной и летом выпадает большими клочьями. Шерсть яков широко используется тибетцами, причём на животных нередко можно видеть упряжь, сплетенную из их собственного волоса. Если на большей части тела шерсть густая и ровная, то на ногах, боках и брюхе — длинная и косматая, образует своего рода сплошную «юбку», почти доходящую до земли. Хвост также покрыт длинным жестким волосом и напоминает лошадиный. Различают диких (mutus — «немой») и домашних (grunniens — хрюкающий) яков.

Классификация 
Ранее исследователи объединяли всех яков в один вид Bos grunniens с двумя подвидами — Дикий як B. g. mutus (Przewalski, 1883)
и Домашний як B. g. grunniens (Linnaeus, 1766). В настоящее время большинство авторов рассматривают диких и домашних яков как разные виды — Bos mutus и Bos grunniens соответственно.

Дикий як 

Исторически дикие яки зафиксированы в тибетских летописях как один из великих даров для человека. В тибетском языке дикий як, в отличие от домашнего, называется дронг.

Дикие яки не выносят мест, освоенных людьми, и поэтому быстро вымирают — сейчас они уцелели лишь в высокогорных районах Тибета на отметках 4300—4600 м над у. м. зимой и до 6100 м над у. м. летом.

Як хорошо адаптирован к условиям высокогорья. Он имеет более крупные лёгкие и сердце в сравнении с быками низменных районов. Кровь яка способна переносить больше кислорода благодаря присутствию в ней значительной доли фетального гемоглобина на протяжении всей жизни. Оборотной стороной такой приспособленности являются плохая переносимость низких высот и перегрев при температурах выше 15 °C. Среди других приспособлений к низкой температуре — подкожный слой жира и практически полное отсутствие потовых желёз.

Яки водятся на Тибетском плоскогорье и в сопредельных горных областях (Каракорум, Ладакх). Живут семьями из нескольких голов или небольшими (10—12 голов) стадами, старые самцы — поодиночке. Однако, как свидетельствует Н. М. Пржевальский, впервые описавший дикого яка, ещё в XIX в. стада коров яка с маленькими телятами достигали нескольких сотен, а то и тысяч голов.
В 6-8-летнем возрасте яки достигают половой зрелости; продолжительность жизни — около 25 лет.

Гон у яков бывает в сентябре — октябре. В это время быки присоединяются к группам коров. Между быками происходят жестокие драки, непохожие на ритуализированные бои большинства других полорогих. Соперники во время схватки стараются ударить соперника рогом в бок. Смертельный исход этих боев редок, дело ограничивается ранениями, иногда весьма серьёзными. В период гона слышен призывный рев яка, в другое время быки исключительно молчаливы. Отёл у яков происходит в июне, после девятимесячной беременности. Телёнок не разлучается с матерью около года.

Взрослые яки прекрасно вооружены, очень сильны и свирепы. Волки решаются напасть на них только в исключительных случаях, большой стаей и по глубокому снегу. Преследуемый человеком як-бык, особенно раненый, без колебаний атакует охотника. Нападающий як высоко держит голову и хвост с развевающимся султаном волос.

Из органов чувств у яка лучше всего развито обоняние. Зрение и слух значительно слабее.

Домашний як 

Ещё в древности, в I тысячелетии до н. э., як одомашнен человеком. Домашние яки мельче и флегматичнее диких, среди них часто встречаются безрогие особи, очень изменчива окраска, кроме того, они сильно восприимчивы к болезням. Используют яка в Тибете, Джунгарии, на Памире и в других частях Центральной Азии, в Монголии, Туве, Бурятии и на Алтае (используются не чистокровные яки, а хайнаки — помесь между яком и коровой), на Кавказе, в Азербайджане, горном Иране, Дагестане, Китае, на Тянь-Шане (многие популяции были недавно восстановлены завезением особей из других мест обитания). Як — незаменимое вьючное животное в высокогорье. Даёт отличное молоко и молочные продукты (напр., масло, сыр), мясо и шерсть, не требуя ухода.

В начале XX века Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона сообщает:

Домашний як скрещивается с коровами, и полученные хайнаки (, ) очень удобны как тягловые животные. Они разводятся на юге Сибири и в Монголии, отличаются большей выносливостью, а также бо́льшими размерами и более смирным нравом.

В Бутане яков скрещивают с гаялами.

В Горном Алтае, особенно в географической близости с Монголией, разводят яков, которых здесь называют словом «сарлык». Одна из гор на Алтае называется «сарлык» за сходство с формой спины животного. Слово «як» алтайцы не используют.

Примечания

Литература

Ссылки 
 ARKive — images and movies of the wild yak (Bos grunniens)
 Yaks: The Bison of Tibet
 more Information about Yaks / Wildyaks
 Як на Яндекс. Словари (словарь «Кругосвет»)

Животные, описанные в 1766 году
Крупный рогатый скот
Млекопитающие Азии
Як